Cerkev svetega Cirila in Metoda je ime več cerkva:

 Cerkev svetega Cirila in Metoda, Ljubljana:
 Cerkev svetega Cirila in Metoda, Ljubljana (Bežigrad) 
 Cerkev svetega Cirila in Metoda, Ljubljana (pravoslavna cerkev)
 Cerkev svetega Cirila in Metoda, Metlika
 Cerkev svetega Cirila in Metoda, Podgrad